The Blue Lagoon (novel·la), novel·la de 1908 escrita per Henry De Vere Stacpoole
 The Blue Lagoon (pel·lícula de 1923), pel·lícula muda basada en la novel·la, protagonitzada per Molly Adair i Dick Cruickshanks
 The Blue Lagoon (pel·lícula de 1949), pel·lícula britànica basada en la novel·la, protagonitzada per Jean Simmons i Donald Houston
 The Blue Lagoon (pel·lícula de 1980), pel·lícula estatunidenca, remake de la de 1949, protagonitzada per Brooke Shields i Christopher Atkins
 Return to the Blue Lagoon, seqüela de 1991 de la pel·lícula de 1980, protagonitzada per Milla Jovovich i Brian Krause
 Blue Lagoon: The Awakening, telefilm de 2012 amb Denise Richards